Peralejo puede referirse a:
 La pedanía Peralejo.
 El nombre común de la planta Populus alba.
 El nombre común de la planta Byrsonima crassifolia.
 El nombre común de la planta '''Salsola soda.